Francisco Coello de Portugal puede referirse a:

 Francisco Coello de Portugal y Quesada (1823 - 1898), cartógrafo y militar español.
 Francisco Coello de Portugal y Acuña (1926 - 2013), arquitecto y sacerdote católico español.